ENA bądź Ena mogą odnosić się do:
 Europejski nakaz aresztowania
 École nationale d'administration – francuska szkoła wyższa
 ENA – agencja prasowa Etiopii
 Ena – miasto w Japonii w Prefekturze Gifu
 Ena – góra w Japonii w Prefekturze Gifu

nl:Antinucleaire antistof#Extraheerbare kernantigenen (ENA)